Трабзон — місто в Туреччині.
 Трабзон (провінція) — провінція в Туреччині.
 Трабзон (вілайєт) — вілайєт на північному сході Османської імперії.
 Трабзон (еялет) — еялет Османської імперії, який існував у 1598—1867 роках.
 «1461 Трабзон» — турецький футбольний клуб із міста Трабзон.